Ez a lista a magyar labdarúgó-bajnokság külföldi válogatott labdarúgóinak névsorát, állampolgárságát, a válogatott mérkőzések számát és az azokon lőtt gólokat, a bajnoki mérkőzések számát és az azokon lőtt gólokat, a bajnokságban eltöltött (az első és utolsó pályára lépés között számított) időszakot és a klubjukat tartalmazza. (A listán csak az NB1-ben pályára lépett játékosok szerepelnek.)

A cikk utoljára a következő időpontban volt frissítve: . . .

A félkövérrel írt játékosok még most is a bajnokságban játszanak.

A játékosok listája

Labdarúgó-világbajnokságon szerepelt játékosok 
A **-gal megjelölt játékosok világbajnoki ezüstérmesek.

Képgaléria

Jegyzetek

Források 
 Idegenlégiósok országok szerint. Nela.hu

Klubcsapatok játékosainak listái